

Chris Katongo, est un footballeur né 1982.
 Felix Katongo, est un footballeur né 1984.

Homonymie de patronyme